Пржно може бити:

 Пржно (Будва), насељено мјесто у општини Будва, Црна Гора
 Пржно (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Пржно (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република